Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Gambuhan (Pulosari), een plaats in het regentschap Pemalang van de provincie Midden-Java
 Gambuhan (Kalitengah), een plaats in het regentschap Lamongan van de provincie Oost-Java